Loverboy steht für:
 Loverboy (Band), eine kanadische Rockgruppe
 Loverboy (Lied), ein Lied von Billy Ocean
 Loverboy – Liebe auf Bestellung, eine Filmkomödie von 1989
 Loverboy (2005), ein Filmdrama
 Schimanski: Loverboy, eine Folge der Kriminalreihe Schimanski
 Loverboy (2011), ein Film des Rumänen Cătălin Mitulescu, vorgestellt in Cannes 2011
 die Bezeichnung für einen bestimmten Zuhältertyp, siehe Zwangsprostitution#Rekrutierung nach der Loverboy-Methode
 Loverboy (* 2002), norwegischer Rapper, Sänger und Schauspieler, siehe Jon Ranes 

Lover Boy steht für:
 Lover Boy, ein Arcade-Spiel
 Lover Boy (1985), indischer Bollywood-Film